Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1996 war die zehnte Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 3. bis 17. August 1996 im Isca Club in Johannesburg statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde Chan Kwok Ming aus Hongkong durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den Finnen Risko Vayrynen. Chan war der erste aus Asien stammende U21-Weltmeister im Snooker.

Modus 
Die 48 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Johannesburg